В добрый час :
 «В добрый час» — музыкальный альбом группы Машина времени.
 «В добрый час!» — пьеса Виктора Розова.
«В добрый час!» — телевизионный вариант одноимённой пьесы Виктора Розова.
 «В добрый час!» — художественный фильм Виктора Эйсымонта по одноимённой пьесе Виктора Розова.